Матве Мидделкоп (; родился 3 сентября 1983 года в Лердаме, Нидерланды) — нидерландский профессиональный теннисист; победитель 14 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Матве сын Питера и Ольги Мидделкоп. У Матве есть русские корни, его бабушка живет в Санкт-Петербурге. Начал играть в теннис в возрасте пяти лет.

Любимая поверхность — грунт, любимый турнир — Открытый чемпионат Австралии. Кумирами в мире тенниса в детстве были Марат Сафин и Стефан Эдберг.

Спортивная карьера 

Долгие годы Мидделкоп не показывал значимых результатов ни в одиночном, ни в парном разряде. Лучшее достижение в одиночном разряде — 197-е место в мировом рейтинге в 2008 году. В парах также до 2015 года Матве не мог войти в топ-150 рейтинга. В 2009 году он сыграл дебютный матч за сборную Нидерландов в Кубка Дэвиса (единственный в одиночном разряде), а далее он привлекался в сборную с 2015 года уже на парные выступления.

Прорыв в карьере произошёл в 2015 году, когда теннисисту был уже 31 год. Матве в паре с Уэсли Колхофом выиграл за сезон сразу семь «челленджеров»». Благодаря этим успехам, Матве вошёл в топ-100 мирового парного рейтинга. В следующем году Мидделкоп и Колхоф выиграли уже два титула в основном ATP-туре на турнирах серии ATP 250 — в Софии (Болгария) и Кицбюэле (Австрия), а также ещё четыре «челленджера».  Следующий титул в Мировом туре Колхоф и Мидделкоп завоевали в январе 2017 года на турнире в Сиднее. Ещё одну победу он одержал в сентябре на турнире в Санкт-Петербурге в партнёрстве с Романом Ебавым. С Робином Хасе Мидделкоп дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, обыграв в первом круге третью сеянную пару Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер (6:3, 6:4). Ещё дважды за сезон Мидделкоп играл в финалах турниров ATP и завершил год в топ-40 парного рейтинга.

Ещё успешнее для Матве сложился сезон 2018 года, в котором он сыграл семь финалов турниров ATP, в которых он трижды побеждал в альянсе с Робином Хасе (в Пуне, Софии и Умаге. В августе 2018 года Мидделкоп поднялся на 30-е место в парном рейтинге. В миксте в 2018 году Матве сыграл в четвертьфиналах Открытых чемпионатах Австралии и Франции. В 2019 году Мидделкоп пять раз играл в финалах турниров ATP в парном разряде, но сумел выиграть лишь один титул — в октябре на Кубке Кремля в Москве в паре с Марсело Демолинером.

В 2020 году Демолинер и Мидделкоп выиграли ещё один титул в феврале на турнире в Кордове, а также один раз доиграли до финала турнира серии ATP 500 — в октябре в Санкт-Петербурге. В октябре Мидделкоп вышел также в финал на турнире в Антверпене в команде с Роханом Бопанной.

В 2021 году больше всего турниров сыграл в паре с Марсело Аревало из Сальвадора. На Открытом чемпионате Австралии они смогли доиграть до четвертьфинала. В мае оба теннисиста впервые вышли в полуфинал турнира уровня Мастерс, сыграв его на грунте в Риме. Первого финала в сезоне Мидделкоп добился летом на турнире в Кицбюэле совместно с Романом Ебавым. В конце августа партнёрство с Аревало принесло первый совместный трофей — на турнире в Уинстон-Сейлеме. Для Матве это десятый титул в основном туре. Ещё одну победу в сезоне он одержал в октябре в паре с Харри Хелиёваарой, во второй раз став чемпионом Кубка Кремля в Москве. По итогам сезона Матве финишировал в топ-30.

В 2022 году 38-летний теннисист смог улучшить свои результаты. В феврале он впервые выиграл турнир серии ATP 500, став победителем в Роттердаме в дуэте с Робином Хасе. В мае с Пабло Андухаром он вышел в финал в Женеве, а затем на Открытом чемпионате Франции Роханом Бопанной остался в шаге от выхода в финал Большого шлема. В полуфинале они проиграли Марсело Аревало и Жану-Жюльену Ройеру на тай-брейке третьего сета, который завершился со счётом 8-10. Во второй части сезона четыре раза удалось выйти в финалы турниров, в которых был выигран один титул — в октябре с Роханом Бопанной на соревновании в Тель-Авиве. Сезон он завершил 22-м в парном рейтинге.

В конце января 2023 года Мидделкоп в возрасте 39 лет впервые в карьере смог войти в топ-20 парного рейтинга.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (30)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров ATP в парном разряде (31)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (17)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (71)

Победы (41)

Поражения (30)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов